Sušec je lahko: 

 sušec, tradicionalno slovensko ime za mesec marec
 Sušec (priimek)
 Sušec Michieli (priimek)
 Sušec je potok v Bovški kotlini, ki stvori slapove